Грифон може означати:

 Грифон — у міфології крилата істота.
 Грифон — у гірництві раптовий прорив на поверхню флюїду (частіше за все газу).
 Грифон — спецпідрозділ МВС України
  —